В группе 1 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали шесть сборных: Португалия, Швеция, Дания, Венгрия, Албания и Мальта. Португалия и Швеция были участниками чемпионата мира 2006 года.

Победу в группе одержала неожиданно сборная Дании, воспользовавшись своей гостевой победой 3:2 над Португалией и домашней ничьёй 1:1. Португалия заняла второе место и вышла в стыковые матчи. Швеция финишировала третьей, потеряв практические шансы на продолжение борьбы после личного проигрыша Дании 0:1.

Итоговая таблица

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего было забито 62 гола в 30 играх (в среднем 2,06 гола за игру).

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе